Crna Gora:
 Tara, rijeka u Crnoj Gori
 Tara (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin

Srbija:
 Tara (planina u Srbiji)
 Nacionalni park Tara